Eisenbahnunfall von Salem steht für:

 Eisenbahnunfall von Salem (1907), 20. Juli 1907 bei Salem, Michigan, Vereinigte Staaten
 Eisenbahnunfall von Salem, 14. Mai 1995 bei Salem, Indien, siehe Liste schwerer Unfälle im Schienenverkehr#1991–2000